Hagnauer ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Hagnauer (1913–?), französischer Eishockeyspieler
 Johannes Hagnauer († 1500), Schweizer Benediktinermönch

Siehe auch:
 Hagenauer
 Haguenauer